Виллермоз () — французская фамилия. Известные носители:

 Виллермоз, Жан-Батист (1730-1824) — французский франкмасон и мартинист.
 Виллермоз, Пьер-Жак (1735-1799) — французский физик, химик.
 Виллермо, Рене-Лоран (род. 1977) — итальянский биатлонист.

См. также 
 Вюйермоз